Christy Knowings é uma atriz americana mais famosa por seu papel em All That, irmã do também ator Chris Knowings.

Atores dos Estados Unidos